EHF Liga Mistrzów 2010/2011 – 51. edycja Ligi Mistrzów w piłce ręcznej mężczyzn. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczyły 24 drużyny, podzielone na 4 grupy. 21 drużyn, które zajęły najwyższe miejsca w minionym sezonie w rodzimych ligach, zostało rozstawionych w grupach. Natomiast o 3 wolne miejsca w fazie grupowej walczyło 12 drużyn, podzielonych na trzy grupy. Jedną z grup tworzyły zespoły, które otrzymały „dziką kartę” w fazie kwalifikacyjnej tej edycji Ligi Mistrzów. Losowanie fazy grupowej odbyło się 22 czerwca 2010 r. w Wiedniu. Przed losowaniem ustalono, że Final Four odbędzie się po raz drugi z rzędu w Kolonii w Lanxess Arena w dniach 28–29 maja 2011 r.
Polskę reprezentowała drużyna Vive Targi Kielce, która została rozstawiona w grupie A, bez rozgrywania turnieju kwalifikacyjnego w odróżnieniu od sezonu 2009/2010. Kwalifikacje były rozgrywane w dniach 3–5 września 2010 r. Skład fazy grupowej uzupełnili zwycięzcy 3 grup kwalifikacyjnych: Tatran Prešov, HC Dinamo Mińsk oraz Rhein-Neckar Löwen. Pierwsze mecze fazy grupowej zostały rozegrane 22 września 2010 r.
Rozgrywki zakończyły się 29 maja 2011 r.
Tytuł zdobyła FC Barcelona Borges.

Drużyny uczestniczące 
  A1 Bregenz
  RK Bośnia Sarajewo
  HC Dinamo Mińsk
  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb
  AaB Håndbold
  Bjerringbro-Silkeborg
  KIF Kolding
  Cuatro Rayas BM Valladolid
  FC Barcelona Borges
  Reale Ademar Leon
  Renovalia Ciudad Real
  Chambéry Savoie HB
  Montpellier Agglomération Handball
  HSV Hamburg
  Rhein-Neckar Löwen
  THW Kiel
  SG Flensburg-Handewitt
  MKB Veszprém KC
  SC Pick Szeged
  HC Metalurg
  Drammen HK
  Vive Targi Kielce
  FC Porto/Vitalis
  HCM Konstanca
  Czechowskije Miedwiedi
  Sankt Petersburg HC
  RK Celje Pivovarna Laško
  RK Gorenje Velenje
  Kadetten Schaffhausen
  Tatran Prešov
  IK Sävehof
  Beşiktaş JK
  ZTR Zaporoże

Turnieje kwalifikacyjne

Grupa 1 
Zwycięzca tej grupy został rozstawiony w grupie B.

Grupa 2 
Zwycięzca tej grupy został rozstawiony w grupie C.

Grupa W 
Grupa W składała się z zespołów, które otrzymały „dziką kartę”. Zwycięzca tej grupy został rozstawiony w grupie A.

Rozstawienie drużyn 
 Koszyk 1:  THW Kiel,  BM Ciudad Real,  Czechowskie Niedźwiedzie,  MKB Veszprém KC
 Koszyk 2:  Montpellier Agglomération Handball,  RK Croatia Osiguranje Zagrzeb,  AaB Håndbold,  RK Celje Pivovarna Laško
 Koszyk 3:  HSV Hamburg,  FC Barcelona,  Sankt Petersburg HC,  Pick Szeged
 Koszyk 4:  Chambéry Savoie HB,  KIF Kolding,  SG Flensburg-Handewitt,  BM Valladolid
 Koszyk 5:  RK Bośnia Sarajewo,  IK Sävehof,  Kadetten Schaffhausen,  Rhein-Neckar Löwen
 Koszyk 6:  Vive Targi Kielce,  HCM Konstanca,  Tatran Prešov,  HC Dinamo Mińsk
 Losowanie odbyło się 22 czerwca 2010 w Wiedniu.

Wyniki

Grupa A

Tabela

Grupa B

Tabela

Grupa C

Tabela

Grupa D

Tabela

1/8 finału 

|-

1/4 finału 

|-

Final Four

Statystyki

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis Ligi Mistrzów 

2010 w piłce ręcznej
2011 w piłce ręcznej
Liga Mistrzów piłkarzy ręcznych
2010 w Europie
2011 w Europie